Hongshan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongshan (socken i Kina, Henan), 
 Hongshan (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar